Doubleclick, nom de scène du musicien britannique Joe Chapman
 DoubleClick, régie publicitaire sur Internet
 Double-clic, en informatique, nom donné à une action consistant à appuyer rapidement deux fois de suite sur un des boutons d'une souris sans la déplacer

Nom de scène